

Biografia 
Ha anche un fratello più grande, John, anch'egli calciatore, che gioca nel .

Palmarès

Club 
 
Sanfrecce Hiroshima: 2016

 
Vejle: 2017-2018

Individuale 
 Capocannoniere del campionato danese: 1
2009-2010 (18 reti)

 Capocannoniere della J2 League: 1
2020 (22 gol)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale nigeriana